Watford Football Club  este un club de fotbal din Watford, Anglia, care evoluează în EFL Championship. Clubul a fost fondat în anul 1881 și a jucat pe mai multe stadioane până s-a mutat pe Vicarage Road în 1922. Din 1997, pe stadionul echipei Watford joacă și echipa de rugby Saracens Rugby Club.

Antrenori 

Din 16 octombrie 2009. Statistici numai pentru meciurile din ligă. Numai antrenorii cu 100 sau mai multe meciuri sunt incluși.

Note

Legături externe
   Site oficial 
  Watford FC pe BBC Sport:  Știri despre club – Rezultate recente – Meciurile următoare – Statisticile clubului
   Date despre Watford FC pe soccerbase.com 
   Istoricul echipamentului echipei Watford FC

Fondări în 1881
Cluburi engleze de fotbal